Гузейкалер, также Гузейхырман () — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Мартунинском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджана — в Ходжавендском районе Азербайджана. Расположено на высоте 579 м.

Ссылки 
Quzeyxirman, Azerbaijan

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики